Příjmení Okleštěk, přechýleně Oklešťková, nosí více osobností:

 František Okleštěk (1867–1936) – moravský a československý politik, poslanec
 Ladislav Okleštěk (* 1961) – český politik, poslanec
 Tomáš Okleštěk (* 1987) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení